Smíšená čtyřhra ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo čtyřicet osm párů. Obhájcem titulu byla britsko-švýcarská dvojice Jamie Murray a Martina Hingisová, jejíž členové nestartovali společně. Hingisová ukončila po sezóně 2017 profesionální kariéru. Spoluhráčkou Murrayho se stala běloruská olympijská vítězka z mixu v Londýně 2012 Viktoria Azarenková.

Vítězem se stal jedenáctý nasazený rakousko-americký pár Alexander Peya a Nicole Melicharová, který ve finále za 1.28 hodin zdolal britsko-běloruskou dvojici Jamie Murray a Viktoria Azarenková po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3, když odvrátil všechny čtyři brejkové možnosti soupeřů. Oba šampioni si do žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 110 000 liber, poražení finalisté pak poloviční finanční prémii. 38letý Peya i Melicharová vybojovali premiérové kariérní grandslamové tituly.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowská (3. kolo)
  Bruno Soares /  Jekatěrina Makarovová (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Nikola Mektić /  Čan Chao-čching (3. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Sestini Hlaváčková (3. kolo)
  Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Andreja Klepačová (2. kolo)
  Michael Venus /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Nicole Melicharová (vítězové)
  Matwé Middelkoop /  Johanna Larssonová (3. kolo)
  Max Mirnyj /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Ben McLachlan /  Eri Hozumiová (3. kolo)
  Marcelo Demoliner /  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)
  Henri Kontinen /  Heather Watsonová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018